Georg Lewandowski (1944) – politico tedesco
Jan "Lewan" Lewandoski (1941) – truffatore, cantante, e bandleader polacco
Janusz Lewandowski (1951) – politico polacco
Marcin Lewandowski (1987) – atleta polacco
Mateusz Lewandowski (1993) – calciatore polacco
Mariusz Lewandowski (1979) – calciatore polacco
Michal Lewandowski (1996) – calciatore polacco
Robert Lewandowski (1988) – calciatore polacco
Sascha Lewandowski (1971-2016) – allenatore tedesco